Grafftey ist der Familienname folgender Personen:

 Heward Grafftey (1928–2010), kanadischer Politiker
 Laurence Grafftey-Smith (1892–1989), britischer Botschafter